Orahovica je lahko:
 Orahovica Donja (Bosna in Hercegovina)
 Orahovica Gornja (Bosna in Hercegovina)
 Orahovica, Lukavac (Bosna in Hercegovina)
 Orahovica, Srebrenica (Bosna in Hercegovina)
 Orahovica, Konjic (Bosna in Hercegovina)
 Orahovica, Hadžići (Bosna in Hercegovina)
 Orahovica, Zenica (Bosna in Hercegovina)
 Orahovica, Žepče (Bosna in Hercegovina)
 Orahovica, Hrvaška
 Orahovica, Črna gora

Glej tudi 

 Oraovac
 Orjahovo, Bolgarija